Гейсман:

 Гейсман, Александр Фавстович (1815—1859) — экономист.
 Гейсман, Иван Иванович (1738—1772) — подполковник русской армии.
 Гейсман, Платон Александрович (1853—1919) — военный историк, генерал от инфантерии.